Мајкл Рајан Макглинки (; 7. јануар 1987, Велингтон) новозеландски је фудбалер који тренутно наступа за Сентрал коуст маринерс.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију 
Ажурирано: 15. новембар 2017.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1987.
Новозеландски фудбалери
Фудбалери Селтика
Фудбалери Мадервела